Tsukishima Kirari, Kirari Tsukishima, ou Kilari Tsukishima est un nom propre qui peut désigner:

La chanteuse de fiction Kilari (ou Kirari) Tsukishima, héroïne du manga Kilari (manga) et de la série anime Kilari (série).
Tsukishima Kirari starring Kusumi Koharu (Morning Musume), son incarnation par la chanteuse Koharu Kusumi, sa doubleuse (seiyū).